Успéнская церковь — название трёх православных храмов в Санкт-Петербурге.

 Успенская церковь на Сенной площади (1753—1765, снесена в 1961 году).
 Успенская церковь в подворье Оптиной пустыни (1895—1897, арх. В. А. Косяков).
 Успенская церковь — церковь на территории Северного кладбища в Парголове.
 Успенская церковь на Малой Охте (1996—1999, арх. А. И. Романовский, Ю. П. Груздев).